«Hurt» () — второй сингл американской певицы Кристины Агилеры из её пятого студийного альбома Back to Basics (2006), выпущенный 19 сентября 2006 года. Авторы — Кристина Агилера, Линда Перри и Марк Ронсон. Песня рассказывает о том, что каждый сталкивается с потерей близкого человека и это очень тяжело пережить. Баллада была хорошо принята музыкальными критиками. Премьера состоялась 31 августа 2006 года на церемонии MTV Video Music Awards. Песня достигла 19-го места в Billboard Hot 100 и была сертифицирована Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии (RIAA) как платиновая. По данным Nielsen SoundScan, сингл разошелся тиражом более 1,1 миллиона копий в Соединенных Штатах. Он вошел в десятку лучших хитов Европы и Океании, войдя в первую десятку чартов рекордов в таких странах, как Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Ирландия и Швеция.

Структура песни 
«Hurt» написана в ми миноре. Диапазон песни охватывает от соль малой октавы до ми второй октавы.
В инструментовку песни входит фортепиано, скрипка, виолончель, альт, барабаны, контрабас, гитара.

Релиз 
Поначалу Агилера не хотела, чтобы «Hurt» выходила вторым синглом. Она хотела, чтобы им стала песня «Candyman». Кристина даже официально подтверждала это в нескольких интервью. Но RCA Records счёл, что в предпраздничный сезон логичнее будет выпустить балладу, как, например, в 2002 году в праздники хитом стала баллада «Beautiful».

В Billboard Hot 100 «Hurt» дебютировала 14 октября 2006 года. Максимальная строчка, до которой дошла баллада, была девятнадцатой.

Видеоклип 

Клип на песню был снят в течение пяти дней в сентябре 2006 года. Режиссерами выступили сама Агилера и Флория Сигизмонди, которая ранее сняла клип на песню «Fighter» (2003). Концепция видео была вдохновлена цирком.

Видео начинается с того, что клоун приглашает нас на представление в цирк. Это сопровождается «Enter the Circus» из альбома Back to Basics. Далее мы видим Агилеру в гримерке. Ей передают цветы от поклонника и важную телеграмму. В ней она узнает, что умер её отец. Далее мы видим кадры из детства Кристины, где она учится ходить по канату под впечатлением от представления в цирке. Она выросла и стала звездой цирка.

Агилера в одном из своих представлений спускается на веревке на спину слона. В зале сидит её отец. После выступления он хочет пообщаться с дочерью, но Кристину уводят многочисленные поклонники, желавшие пообщаться со своим кумиром. Когда же отец умер, Агилера понимает, что была слишком занята карьерой, и она даже не вспоминала об отце. В следующей сцене мы видим, как Кристина выбегает из цирка, в надежде найти своего отца, но все безуспешно.

Список композиций 

CD single
 "Hurt" – 4:03
 "Ain't No Other Man" (Shapeshifters Mixshow Mix) – 5:24

CD maxi-single (premium)
 "Hurt" – 4:03
 "Hurt" (Jake Ridley remix) – 5:47
 "Ain't No Other Man" (Shapeshifters Mixshow Mix) – 5:24
 "Hurt" (Video) – 4:53

Digital remix EP
 "Hurt" (Deeper-Mindset Tight Mix) – 7:0
 "Hurt" (Jack Shaft Main Mix) – 7:02
 "Hurt" (Chris Cox Club Anthem) – 9:56
 "Hurt" (JP & BSOD Electro Mix) – 6:01
 "Hurt" (Jonathan Peters Classic Mix) – 9:30
 "Hurt" (Jake Ridley Chillout Mix) – 5:47

Japanese CD single
"Hurt" – 4:03
"Hurt" (Jake Ridley remix) – 5:47
"Ain't No Other Man" (Shapeshifters Mixshow Mix) – 5:24
"Ain't No Other Man" (Junior Vasquez Club Mix) (Japanese bonus track) – 6:44

European CD single
 "Hurt" (Album Version) – 4:03
 "Hurt" (Jake Ridley Mix) – 5:47
 "Ain't No Other Man" (Shapeshifters Mixshow Mix) – 5:24
 "Ain't No Other Man" (Video) – 3:47

Digital download
"Hurt" – 4:03
"Hurt" (Jake Ridley Chillout Mix) – 5:47
"Ain't No Other Man" (Shape: UK Mixshow) – 5:24

Promotional maxi-single
 "Hurt" (Deeper-Mindset Mixshow) – 5:54
 "Hurt" (Deeper-Mindset Tight Mix) – 7:04
 "Hurt" (Deeper-Mindset Full On Club Mix) – 9:30
 "Hurt" (Deeper-Mindset Pad a Pella) – 7:16
 "Hurt" (J.P. & BSOD Electro Mix) – 6:01
 "Hurt" (Jack Shaft Mixshow) – 5:41
 "Hurt" (Jack Shaft Main) – 7:02
 "Hurt" (Jack Shaft Extended) – 8:30
 "Hurt" (Jack Shaft Dub) – 6:32
 "Hurt" (Jack Shaft Dub a Pella) – 1:53

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания 

Поп-баллады
Синглы Кристины Агилеры
Песни, написанные Линдой Перри
Песни Кристины Агилеры
Песни, посвящённые памяти умерших людей
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Видеоклипы, снятые Флорией Сигизмонди
Песни, написанные Марком Ронсоном